Charles Lyall peut faire référence à:

  (1845-1920), fonctionnaire et universitaire arabe
  (1880-1950), soldat et joueur de cricket

Voir aussi

Charles Lyell
Charles Lyle